Jack Cardiff - diretor de fotografia e cineasta inglês
Castelo de Cardiff

Localidades

Cardiff (Alabama)

Cardiff - capital do País de Gales

Desambiguação